

Geografia 
 Bîc – fiume della Moldavia
 Le Bic – municipalità del Québec (Canada)

Sigle 
 Bank Identifier Code – codice di identificazione bancaria secondo lo standard ISO 9362
 Bassa intensità chirurgica
 Bien de Interés Cultural – bene di interesse culturale in Spagna
 Business Innovation Center – centro di impresa e innovazione promosso dall'Unione europea
 Blocco Identificativo Chiamante – nel campo delle comunicazioni telefoniche, opzione che permette di oscurare la visualizzazione, da parte del ricevente, del numero telefonico da cui ha origine una chiamata

Aziende 
 Bic – azienda francese produttrice di penne a sfera e altro materiale da cancelleria

Codici 
 BIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Creek, Idaho (Stati Uniti d'America)
 bic – codice ISO 639-3 della lingua bikaru

Imbarcazioni
 Bic – piccola imbarcazione a una vela

Altro
 Bic – squadra maschile francese di ciclismo su strada, non più attiva
 BIC - Bayesian Information Criterion – misura statistica per la scelta tra i modelli